Niemcy:
 Poxdorf – dzielnica gminy Königsfeld, w Bawarii
 Poxdorf – gmina w Bawarii, w powiecie Forchheim
 Poxdorf – gmina w Turyngii, w powiecie Saale-Holzland